The Long Road — четвёртый студийный альбом канадской рок-группы Nickelback, вышедший 23 сентября 2003 года. Альбом был сертифицирован 3х платиной RIAA в марте 2005 года, и по состоянию на апрель 2011 года в США было продано 3 591 000 экземпляров. Он дебютировал на 6 месте в Billboard 200 и занял 157 место в 200 альбомах Billboard десятилетия.

В записи альбома на этот раз не участвовали специалисты со стороны. Группа всем занималась самостоятельно, в том числе и продюсированием.

Песни, вошедшие в альбом, были написаны в 2001—2003 годах. Тексты стали ещё более откровенными, а сюжеты навеяны личными переживаниями участников группы. В этом альбоме Nickelback постарались утяжелить звучание. Однако внимание к альбому, как и в предыдущие разы, привлекла баллада «Someday». Композиция не смогла повторить успех «How You Remind Me», но «Someday» так же довольно долго пребывала на вершинах мировых рок-чартов.

С этим альбомом музыканты дали многочисленные концерты по всему миру.

Список композиций

Участники записи 
 Чед Крюгер — вокал, ведущая гитара
 Райан Пик — ритм-гитара, бэк-вокал, клавишные
 Майк Крюгер — бас-гитара, бэк-вокал
 Райан Викдэйл — ударные

Отзывы

Чарты

Недельные чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания 

Рок-альбомы
Музыка Канады
Альбомы Nickelback
Альбомы Roadrunner Records